Il WWE SmackDown Women's Championship è un titolo mondiale di wrestling per la categoria femminile della WWE ed esclusivo del roster di SmackDown, ed è detenuto da Charlotte Flair dal 30 dicembre 2022.

È uno dei tre titoli femminili principali della WWE dopo il Raw Women's Championship e l'NXT Women's Championship, ed è stato inizialmente creato per rivaleggiare proprio con il Raw Women's Championship, che è diventato un'esclusiva di Raw in seguito al ritorno della Brand Extension, culminata il 19 luglio 2016 con il Draft.

Storia 

A seguito del Draft avvenuto il 19 luglio 2016, la detentrice del Women's Championship, Charlotte, è stata trasferita nel roster di Raw (con conseguente cambio di nome del titolo in Raw Women's Championship). Per sopperire alla mancanza del titolo femminile per il roster di SmackDown, il 23 agosto il general manager Daniel Bryan e il Commissioner Shane McMahon hanno indetto una six-pack elimination challenge tra Alexa Bliss, Becky Lynch, Carmella, Naomi, Natalya e Nikki Bella per determinare la prima detentrice del titolo. Il match si è svolto l'11 settembre 2016 a Backlash e ha visto la vittoria di Becky Lynch. Il 27 febbraio 2020, a Super ShowDown, il titolo è divenuto il primo riconoscimento femminile a venir difeso in Arabia Saudita, con la campionessa Bayley che ha sconfitto la sfidante Naomi.

Cintura 

La cintura è identica a quella del Raw Women's Championship, essendo anch'essa di cuoio bianco mentre la parte anteriore è a sfondo blu, mentre sono presenti le placche personalizzabili ai lati della cintura; la cintura è inoltre più piccola e sotto il logo WWE si legge la scritta "Women's Champion". Dal 4 luglio al 20 agosto del 2017 la cintura è stata personalizzata dalla campionessa Naomi: essa era stata contornata da luci colorate che cambiavano colore in maniera sincronizzata.

Roster in cui il titolo è stato esclusivo

Albo d'oro 
Statistiche aggiornate al   .

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Titoli della WWE